«Конг: Óстров че́репа» () — фильм режиссёра Джордана Вот-Робертса, перезапуск медиафраншизы «Кинг-Конг». Это второй фильм компании Legendary Pictures из медиафраншизы MonsterVerse. Согласно хронологии событий это приквел фильма «Годзилла» 2014 года.

Премьера фильма в США состоялась 10 марта 2017 года, в СНГ — 9 марта.

Сюжет 
1973 год. После множества безрезультатных попыток к сенатору Уиллису попадает на приём геолог Билл Ранда с целью убедить его отправить экспедицию на недавно обнаруженный остров в Тихом океане. На нём могут быть неизвестные виды существ и полезные ископаемые. Ранда убеждает снарядить экспедицию немедленно, так как через три дня над островом должен пройти советский спутник, и о нём станет известно противнику в Холодной войне. Ранда, а также его помощники Хьюстон Брукс и Лин Сан присоединяются к поисковой группе компании Landsat, а сенатор распоряжается обеспечить им боевое сопровождение. Экспедиция не должна затянуться надолго, и это задание поручают полковнику Престону Паккарду, который собирался со своими бойцами возвращаться домой из Вьетнама. Ранда за большие деньги нанимает опытного следопыта Джеймса Конрада из британского спецназа, а зафиксирует события на плёнку военный фотограф Мэйсон Уивер.

Судно подходит к цели, однако капитан экспедиции Виктор Нивес отказывается проходить сквозь грозовой фронт, опоясывающий остров, и сквозь шторм вынуждены прорываться вертолёты. Так как на острове не действует радиосвязь, исследователи заранее договариваются о месте, где их через три дня должен забрать корабль. После взрыва сейсмических зарядов появляется гигантский самец гориллы и уничтожает все вертолёты экспедиции. Выжившие солдаты и учёные укрываются в джунглях, разбившись на две группы.

Ранда открывает выжившим членам экспедиции, что его реальная цель — обнаружение древних монстров для секретной правительственной организации «Монарх». Ранда, заместитель Нивеса Стив Вудворд и полковник Паккард с солдатами отправляются на поиски, как заявляет Паккард, сослуживца Чапмена, а заодно и уцелевшей взрывчатки.

Другая выжившая часть экспедиции обнаруживает племя аборигенов, среди которых живёт лейтенант Хэнк Марлоу, сбитый японским самолётом в 1944 году. Марлоу жил в племени вместе со сбившим его японским пилотом, с которым они соорудили судно, чтобы уплыть с острова. Марлоу объясняет, что Конг защищает аборигенов от подземных рептилий — черепозавров, которые вновь стали появляться на поверхности после использования сейсмических бомб (именно черепозавр в своё время убил японца, товарища Марлоу).

Марлоу и остальные чинят лодку и отправляются на север острова. Солдат Редж Сливко выходит на связь с Паккардом и остальными военными, которые находятся сравнительно недалеко от лодки. Все радуются, но тут активность проявляют хищные птицы, недавно обнаруженные на острове. В результате погибает Нивес.

Паккард и его солдаты воссоединяются с остальными выжившими, однако Паккард настаивает на том, что, прежде чем продолжить путь по реке, отряд должен найти Чапмена. Они заходят на территорию черепозавров, где Ранда и несколько солдат погибают. Черепозавр оставил после себя обглоданную голову с армейским жетоном — как оказалось, Чапмена. Узнав о смерти майора, Паккард отказывается от возвращения к лодке до тех пор, пока не убьёт Конга, отомстив ему за смерть своих солдат при высадке на остров. Паккард вместе с Вудвордом и остальными солдатами находят боеприпасы, в то время как остальные отправляются к лодке. Там Конрад, Уивер и Марлоу оставляют учёных, а сами возвращаются к Паккарду и остальным, чтобы спасти Конга. Солдаты заманивают Конга, вырубают и хотят уничтожить его с помощью напалма, но подбегает ушедшая троица и пытается убедить солдат в том, что не надо его убивать. Внезапно приходит в себя Конг, который убивает Паккарда.

Тем временем из расщелины в земле появляется самый большой черепозавр, который сражается с Конгом и временно оглушает его, а потом преследует выживших. Все подбегают к плывущей лодке, но тут солдат Эрл Коул жертвует собой, пытаясь взорвать черепозавра, однако не наносит ему никакого вреда. Появляется Конг и после продолжительной схватки с «Большим» убивает его, вырвав ему язык, хотя победа достаётся ему дорогой ценой: Конг получает множество ранений. Одержав победу, Конг уходит вглубь острова, бросив прощальный взгляд на уплывающую вдаль лодку. Все живые клянутся друг другу (и Конгу), что если об острове кто-то и узнаёт, то не от них.

В начале титров показано возвращение Марлоу домой к своей жене и выросшему сыну, которого он не успел увидеть до ухода на фронт тридцать лет назад. В сцене после титров Конрад и Уивер задержаны «Монархом» а затем узнают что они приняты в «Монарх» а после беседуют с Бруксом и Лин. Те сообщают, что Конг — не единственный монстр, который существует в реальном мире. Им показывают архивные материалы из пещерных картин, на которых изображены Годзилла, Родан, Мотра и Кинг Гидора. Когда экран меркнет, раздаётся рёв Годзиллы.

В ролях

Производство

Создание 
В 2014 году на Comic-Con в Сан-Диего, студия Legendary Pictures анонсировала новый фильм о Кинг-Конге, носящем в то время название «Остров черепа» с премьерной датой 4 ноября 2016. Джо Корниш предложил свою кандидатуру на пост режиссёра фильма, в то время как предыдущий режиссёр Кинг-Конга — Питер Джексон, предложил Гильермо Дель Торо. В сентябре 2014 года студия объявила, что режиссёром фильма будет .

Сценаристами были назначены , Джон Гэйтинс, Дэн Гилрой и .

Подбор актёров 
Когда стало известно, что режиссёром фильма будет Джордан Вот-Робертс, студия сообщила, что Том Хиддлстон получил главную роль. 15 декабря 2014 года стало известно, что Дж. К. Симмонс присоединился к актёрскому составу. В январе 2015 года Майкл Китон присоединился к актёрскому составу. 1 июля 2015 года Симмонс и Китон покинули фильм. Студия не хотела задержек в производстве, и поэтому сразу стала искать им замену. 23 июля 2015 года Бри Ларсон присоединилась к актёрскому составу. 5 августа 2015 года было объявлено, что Кори Хоукинс присоединился к фильму, чтобы сыграть в нём второстепенную роль. 6 августа 2015 года Deadline.com сообщил, что студия ведёт переговоры с Сэмюэлем Л. Джексоном, чтобы заменить его на покинувшего фильм актёра Дж. К. Симмонса. Также переговоры велись с Джоном Си Райли. В то же время роль в фильме предложили Тому Уилкинсону.

20 августа Тоби Кеббелл присоединился к актёрскому составу, в то время как с Джексоном и Райли студия всё ещё вела переговоры. 25 августа 2015 года Джейсон Митчелл присоединился к актёрскому составу. 2 ноября 2015 года стало известно, что Уилл Бриттейн присоединился к актёрскому составу, и что он будет играть одну из ключевых ролей в фильме. 25 сентября 2015 года Джон Гудман присоединился к фильму, где будет играть роль Ранда, правительственного чиновника и руководителя экспедиции. К фильму также присоединился Томас Манн. 1 октября 2015 года к фильму присоединились Джон Ортис и Ши Уигхэм на неопределённые роли. 13 октября 2015 года  присоединился к актёрскому составу на неизвестную роль. В мае 2016 года стало известно, что Терри Нотари выбран для захвата движений Кинг-Конга.

Съёмки 
Съёмки начались 19 октября 2015 года и завершились 18 марта 2016 года, они проходили в северной части Вьетнама; в Tràng An, Vân Long, в районе города Ниньбинь — Tam Cốc-Bích Động, на Бухте Халонг, в парке Фонгня-Кебанг, на острове Оаху, Гавайи и в городе Голд-Кост, Австралия.

Выход в прокат 
12 декабря 2014 года дата выхода фильма была перенесена с 4 ноября 2016 года на 10 марта 2017 года. Фильм вышел в 3D и IMAX 3D.

Саундтрек 

Композитором выступил Генри Джекман. Так как действие фильма происходят в 1970-е годы, в саундтрек вошли психоделические гитары. По словам композитора, «Самое замечательное в фильме о монстрах — это то, что он открывает двери для использования симфонического оркестра в его самом роскошном виде» Саундрек был записан на  вместе с оркестром  и дирижёром , дополнительная музыка была создана Алексом Белчером,  и .

Цифровой релиз состоялся 3 марта 2017 года на , а через год — на Waxwork Records в формате двойного LP.

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы Вселенной монстров
Фильмы США 2017 года
Фантастические фильмы 2017 года
Приключенческие фильмы США
Фильмы США в 3D
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Legendary Pictures
Фильмы о Кинг-Конге
Фильмы-перезапуски
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы-приквелы
Фильмы 2017 года в 3D
Фантастические фильмы о войне во Вьетнаме
Фильмы по сценариям Дэна Гилроя
Фильмы с музыкой Генри Джекмана